Eryngium latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Centurius von Hoffmannsegg, Heinrich Friedrich Link, Heinrich Moritz Willkomm och Johan Martin Christian Lange. Eryngium latifolium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
latifolium